Le pentagone est un polygone à cinq côtés ;
 Le Pentagone est le bâtiment abritant le département de la Défense des États-Unis d'Amérique ;
 Le pentagone, formé en reliant Londres-Paris-Milan-Munich-Hambourg, est considéré comme le centre de l'Europe ;
 A Bruxelles, le  Pentagone est le territoire historique de la ville, délimité au  par la seconde enceinte fortifiée remplacée aujourd’hui par un ensemble de boulevards qui suivent son tracé ;
 Le Pentagone est aussi le nom donné au centre-ville de la Roche-sur-Yon en raison de son plan géométrique ;
 Pentagone est aussi un logiciel qui sert dans les études de prix du BTP ;
 Le pentagone est également le nom d'un des bâtiments de la faculté des sciences de l'UMONS ;
 Pentagone! est un album de Wenge Musica BC-BG.